Змагання з тенісу в парному розряді серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2004 проходили з 15 по 21 серпня в Олімпійському тенісному центрі в Афінах (Греція). Змагалися 30 пар з 34-х країн. 

Уперше після повернення тенісу 1988 року один НОК міг заявити на турнір дві пари (чотирьох гравців), раніше було обмеження - одна пара на країну. Олімпійськими чемпіонами стали чилійці Фернандо Гонсалес і Ніколас Массу, у фіналі перемігши німців Ніколаса Кіфера і Райнера Шуттлера. Бронзовими призерами стали хорвати Маріо Анчич та Іван Любичич.

Формат змагань 

Турнір проходив за нокаут системою з матчем за бронзову медаль. Матчі тривали до двох виграних сетів, за винятком фіналу, що тривав до трьох виграних сетів.

Розклад 

Години вказано за грецьким стандартним часом (UTC+2)

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 ITF Olympic Site

чоловічий парний турнір